Джон Уэйн (1907—1979) — американский актёр кино и телевидения, продюсер и режиссёр. За свою карьеру снялся в 184 фильмах, кино- и телесериалах (с 1926 по 1976 год), выступил продюсером 33 фильмов и телесериалов (с 1947 по 1974 год), а также срежиссировал пять лент (с 1955 по 1971 год). Основной актёрский образ — положительный герой вестернов, а также военный высоких званий.

Нижеприведённые списки составлены по информации, предоставленной сайтом IMDb.

Актёр

В роли самого себя

Продюсер

Режиссёр

«Десятка кинозвёзд» 
Опрос читателей журнала  «Десять лучших звёзд, зарабатывающих деньги». С 1949 по 1973 год Джон Уэйн входил в эту десятку ежегодно (кроме 1958 года): такой продолжительной устойчивой популярности не было ни у одного киноактёра.

 1949 год — 4-е место
 1950 год — 1-е место
 1951 год — 1-е место
 1952 год — 3-е место
 1953 год — 3-е место
 1954 год — 1-е место
 1955 год — 3-е место
 1956 год — 2-е место
 1957 год — 2-е место
 1958 год — не вошёл в десятку
 1959 год — 8-е место
 1960 год — 10-е место
 1961 год — 4-е место
 1962 год — 4-е место
 1963 год — 2-е место
 1964 год — 4-е место
 1965 год — 2-е место
 1966 год — 7-е место
 1967 год — 8-е место
 1968 год — 4-е место
 1969 год — 2-е место
 1970 год — 4-е место
 1971 год — 1-е место
 1972 год — 4-е место
 1973 год — 9-е место

Примечания

Литература 
 Фред Ландесман. «The John Wayne Filmography» (2015) // изд. McFarland & Company // ISBN 9781476609225

Ссылки 
 
 Джон Уэйн на сайте AllMovie
 Джон Уэйн на сайте Rotten Tomatoes
 Джон Уэйн на сайте Кинопоиск

Фильмографии актёров
Фильмографии США
!